Четырнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с конца 1960 года по 22 мая 1961 года.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона 
Планировалось участие команды СКИФ Ленинград. Команды ЛПИ Ленинград и СКИФ Москва сняты с розыгрыша, в несыгранных матчах им защитаны поражения.

Зона союзных республик 
Турнир не был доигран из-за оттепели, команды зоны в финальном турнире не участвовали.

Финальный турнир 
Турнир прошёл на стадионе «Металлург» в Серове. Кроме двух лучших команд зон к участию была также допущена третья команда 4-й зоны. От 2-й группы в этом сезоне участвовало четыре команды.
Изначально, как и прошлом сезоне, планировались стыковые матчи за 5-12 места, но они были отменены из-за оттепели.

Подгруппа «А» 
Матчи прошли с 9 по 19 марта. Матч между СК им. Урицкого и СКА, в виду отсутствия турнирной значимости, было решено не проводить. Вместо этого команды сыграли между собой матч в зачёт финала.

Подгруппа «Б» 
Матчи прошли с 9 по 16 марта.

Финал 
Решающие игры состояли только из одного матча – команда из Воскресенска отказалась от участия (дублирующий состав не имел права выхода в чемпионат СССР), одна игра состоялась на стадии полуфинала, последняя игра, между командами Новосибирска и Казани, не влияла на определение чемпиона, и была отменена из-за оттепели.

Переигровка финала 

По окончании чемпионата казанской командой был подан протест, в связи с участием в турнире в составе чемпионов заигранных за команды класса «А» ЦСКА и СКА Калинин игроков – Игоря Ромишевского (забившего победную шайбу в ворота «Химика») и Ильи Фридмана. Протест был удовлетворён, результаты игр в Серове отменены, назначена переигровка.
Матчи прошли с 17 по 22 мая на летнем катке «Сокольники».

Состав чемпионов 
Лев Вяткин, Виталий Павлушкин;
Юрий Архангельский, Юрий Брыкин, Евгений Дёмин, Владимир Калинин (к), Анатолий Романов;
Владимир Гусев, Анатолий Захаров, Валентин Лазарев, Виктор Ловков, Вячеслав Минаев, Евгений Никулин, Геннадий Плотников, Игорь Ромишевский, Рашид Салахутдинов, Владимир Ткачёв, Илья Фридман.
Старший тренер: Борис Кулагин.
Тренер: Лев Жибуртович.

2-я группа 
Количество участников увеличилось с 74 до 94 команд.

Предварительный этап

1-я зона 

Матчи прошли со 2 по 10 февраля на стадионе «Динамо» в Благовещенске.

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

6-я зона

7-я зона

8-я зона

9-я зона (Ленинградская область)

10-я зона (Челябинская область)

11-я зона (Московская область)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финал зоны

Финальный турнир 
Матчи прошли с 20 февраля по 1 марта на стадионе «Труд» в Кирово-Чепецке. Молодёжная команда «Трактора» отказалась от участия, вместо неё от 10-й зоны играл СК им. Ленина.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

За 1-2 места

За 3-4 места

За 5-6 места

За 7-8 места

За 9-10 места

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1960-61 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.

Хоккей с шайбой